Аббревиатура ДРА может означать:
 Демократическая Республика Армения
 Демократическая Республика Афганистан

Также:
 Дра — река на северо-западе Африки.
 ДРА - дизель-редукторный агрегат